La palabra «ragnarok» puede referirse a:

 Ragnarok, personaje ficticio del manga y anime Soul Eater;
 Ragnarök, un término de la mitología nórdica, significa «destino de los dioses»;
 Ragnarok, un juego de rol español publicado por primera vez por la editorial Ludotecnia en julio de 1992;
 Ragnarok, un manhwa creado por el surcoreano Lee Myung-Jin;
 Ragnarok Online, un MMORPG coreano en línea, basado en el manhwa de Lee Myung-Jin;
 Ragnarok Online 2, otro MMORPG coreano, secuela del anterior;
 Ragnarok The Animation, un anime basado en el MMORPG coreano;
 Ragnarok, una edición del juego de cartas coleccionables Mitos y Leyendas.
 Ragnarok, organización de la serie de anime Kenichi.
 Ragnarök, álbum de la banda Heorot.
 Ragnarok, banda noruega de black metal.
 Ragnarok, banda sueca de pop.
 Thor: Ragnarok, una película basada en el personaje Thor de Marvel Comics
 Ragnarök, una serie de televisión noruega de 2020 de Netflix.
 Ragnarok, una nave espacial con un cañón que orbita el planeta tierra en el videojuego Mega Man Zero 4.